Barrière är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-François Barrière (1786–1868), fransk historiker 
 Théodore Barrière (1823–1877), fransk dramatiker

Franska efternamn